Geografisch:
Waterland (regio), streek in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Waterland (gemeente), gemeente in die streek
Waterlandse Unie, samenwerking van zes dorpen in Waterland (regio) (1619-1811)
Waterlandse Die, veenriviertje in Waterland (regio)
Waterlandse Zeedijk, dijk die Waterland (regio) tegen de Zuiderzee beschermt
Waterlandse tram (1888-1956) tram die Waterland (regio) met Amsterdam verbond

Waterland (Spijkenisse), woonwijk in Spijkenisse
Waterland (Vlaanderen), grensstreek in Oost-Vlaanderen en West-Zeeuws-Vlaanderen
Waterland-Oudeman, deelgemeente van Sint-Laureins in Oost-Vlaanderen
Waterland (waterpark), waterpark in Griekenland
Waterland (Suriname), dorp en voormalige plantage in Suriname

Organisaties:
Stichting Waterland, sociaal-individualistische groep die het Waterland-manifest publiceerde
Waterland Film, Nederlands filmproducent
Waterland Private Equity Investments, Nederlandse investeerder

Overig:
Landgoed Waterland, landgoed in de gemeente Velsen dat onderdeel is van Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Waterland (strip), stripreeks
Waterland (film), speelfilm uit 1992